Вірність обов'язок яких суб'єкт або громадянин загалом, як очікується, зобов'язані державі, до якої вони належать.

Вірність може відноситись до:

Кіно 

 «Вірність» — фільм (СРСР, 1965).
 «Вірність» — фільм (США, 1996, оригінальна назва «Faithful»).
 «» — фільм (Франція, 2000, оригінальна назва «La Fidélité»).